Xeroaloysia es un género de plantas con flores  pertenecientes a la familia de las Verbenaceae. Su especie: Xeroaloysia ovatifolia (Moldenke) Tronc., Darwiniana 12: 51 (1960), es originaria de Argentina donde se encuentra en Córdoba.

Sinonimia
Aloysia ovatifolia Moldenke, Lilloa 5: 379 (1940).

Referencias

Enlaces externos 
Imágenes en Google

Verbenaceae
Flora de Argentina
Flora de América del Sur continental